Inflectarius kalmianus är en snäckart som först beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1965.  Inflectarius kalmianus ingår i släktet Inflectarius och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
kalmianus